Тимковский — фамилия. Известные носители:
 Тимковский, Александр Иванович (1804—1880) — генерал-лейтенант, участник подавления Польского восстания 1830—1831 гг.
 Тимковский, Борис Викторович (род. 1936) — советский и российский оператор-постановщик.
 Тимковский, Василий Фёдорович (1781—1832) — гражданский губернатор Бессарабской области, писатель.
 Тимковский, Егор Фёдорович (1790—1875) — дипломат, тайный советник, автор «Путешествия в Китай через Монголию в 1820 и 21 годах».
 
 Тимковский, Игорь Владимирович (1911—1941?) — советский спортсмен (русские шашки).
 Тимковский, Илья Фёдорович (1773—1853) — педагог, профессор Харьковского университета.
 Тимковский, Меер Иосифович (1909—1983) — директор свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Тимковский, Николай Иванович (1863—1922) — русский драматург и писатель.
 Тимковский, Роман Фёдорович (1785—1820) — профессор-филолог.
 Тимковский, Корнилий Данилович (род.1855) - Генерал-майор, Комендант главной квартиры 3-й Манчжурской армии.

См. также 
 Тимковский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1954 года.